Макс Гармонист (, 10 февраля 1864, Берлин — 16 октября 1907) — немецкий шахматист. Танцор балета. Часто выступал при германском императорском дворе.

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Германии